Ebbinghaus:
 Bernhard Ebbinghaus (* 1961, Stuttgart), en tysk sociolog (en)
 Heinz-Dieter Ebbinghaus (* 1939, Hemer) (de)
 Hermann Ebbinghaus (1850, Barmen  1909), en tysk psykolog
 Julius Ebbinghaus (1885, Berlin  1981), en tysk filosof (en)
 Katja Ebbinghaus (* 1948, Wiesbaden) (de)

 Ebbinghaus illusion, en optisk illusion som visar upplevelsen av relativ storlek